Marau (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Maraú, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Marau (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië